Самоков може да се отнася за:
 самоко̀в – металургично съоръжение
 Самоков – град в България
 Малък Самоков или само Самоков, днес Демиркьой – град в Турция
 Самоков – село в община Брод, Република Македония
 Самоков - село в дем Кушница, Егейска Македония, Гърция
 Самоков - квартал на град Ксанти, Западна Тракия, Гърция
 Сръбски Самоков, по-късно Попово (от 1887 г.) и Витошко (от 1944 г.) - бивше село в Западна България, потопено под язовир „Студена“ през 1953 г.
 Община Самоков